|-
|(100001)||1982 UC3|| align=right|15,8|| align=right|3,100|| align=right|0,362|| align=right|10,56|| align=right|5,456||MBA||20. oktober 1982||Kitt Peak||G. Aldering
|-
|(100002)||1983 QC1|| align=right|16,6|| align=right|2,386|| align=right|0,186|| align=right|1,16|| align=right|3,685||MBA||30. avgust 1983||Observatorij Palomar||J. Gibson
|-
|(100003)||1983 RN3|| align=right|15,4|| align=right|2,371|| align=right|0,243|| align=right|3,98|| align=right|3,650||MBA||1. september 1983||La Silla||H. Debehogne
|-
|(100004)||1983 VA|| align=right|16,4|| align=right|2,611|| align=right|0,694|| align=right|16,27|| align=right|4,219||APL||1. november 1983||IRAS||IRAS
|-
|(100005)||1986 RY|| align=right|16,3|| align=right|2,202|| align=right|0,142|| align=right|5,77|| align=right|3,266||MBA||6. september 1986||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(100006)||1987 DA7|| align=right|15,4|| align=right|2,041|| align=right|0,304|| align=right|4,22|| align=right|2,915||MBA||28. februar 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(100007)||1988 CP4|| align=right|13,7|| align=right|3,157|| align=right|0,007|| align=right|21,38|| align=right|5,610||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100008)||1988 QZ|| align=right|15,3|| align=right|2,390|| align=right|0,339|| align=right|12,52|| align=right|3,693||MBA||16. avgust 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(100009)||1988 RQ4|| align=right|16,5|| align=right|2,257|| align=right|0,226|| align=right|0,80|| align=right|3,391||MBA||1. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(100010)||1988 RN12|| align=right|14,3|| align=right|2,762|| align=right|0,263|| align=right|16,92|| align=right|4,589||MBA||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(100011)||1988 VE3|| align=right|14,6|| align=right|2,729|| align=right|0,305|| align=right|17,56|| align=right|4,506||MBA||11. november 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(100012)||1989 BC1|| align=right|14,0|| align=right|2,672|| align=right|0,281|| align=right|27,79|| align=right|4,367||MBA||25. januar 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|(100013)||1989 CD3|| align=right|15,1|| align=right|2,791|| align=right|0,153|| align=right|11,02|| align=right|4,663||MBA||4. februar 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100014)||1989 SR4|| align=right|15,2|| align=right|2,525|| align=right|0,180|| align=right|4,79|| align=right|4,012||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100015)||1989 SR7|| align=right|15,3|| align=right|2,365|| align=right|0,302|| align=right|4,39|| align=right|3,636||MBA||28. september 1989||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(100016)||1989 SD8|| align=right|15,7|| align=right|2,529|| align=right|0,259|| align=right|4,58|| align=right|4,021||MBA||28. september 1989||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(100017)||1989 TN2|| align=right|16,9|| align=right|2,306|| align=right|0,296|| align=right|8,06|| align=right|3,502||MBA||3. oktober 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(100018)||1989 TA5|| align=right|16,0|| align=right|2,367|| align=right|0,150|| align=right|3,55|| align=right|3,642||MBA||7. oktober 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100019)||1989 UO7|| align=right|15,4|| align=right|2,533|| align=right|0,237|| align=right|2,92|| align=right|4,030||MBA||23. oktober 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(100020)||1990 QH4|| align=right|15,7|| align=right|2,227|| align=right|0,190|| align=right|4,49|| align=right|3,322||MBA||23. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(100021)||1990 QV7|| align=right|15,5|| align=right|2,423|| align=right|0,202|| align=right|0,39|| align=right|3,771||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100022)||1990 SG5|| align=right|16,5|| align=right|2,157|| align=right|0,208|| align=right|2,91|| align=right|3,168||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100023)||1990 SH5|| align=right|16,1|| align=right|2,518|| align=right|0,166|| align=right|9,52|| align=right|3,994||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100024)||1990 SW6|| align=right|15,2|| align=right|2,544|| align=right|0,234|| align=right|7,97|| align=right|4,057||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100025)||1990 SY6|| align=right|16,4|| align=right|2,431|| align=right|0,156|| align=right|6,88|| align=right|3,790||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100026)||1990 ST9|| align=right|15,7|| align=right|2,424|| align=right|0,185|| align=right|3,09|| align=right|3,774||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100027)||1990 TR3|| align=right|16,4|| align=right|2,416|| align=right|0,225|| align=right|1,51|| align=right|3,755||MBA||12. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(100028)||1990 TZ9|| align=right|14,7|| align=right|3,108|| align=right|0,202|| align=right|12,42|| align=right|5,479||MBA||10. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(100029)||1990 TQ10|| align=right|15,4|| align=right|2,965|| align=right|0,109|| align=right|4,12|| align=right|5,106||MBA||10. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(100030)||1990 WN1|| align=right|15,1|| align=right|3,007|| align=right|0,314|| align=right|6,64|| align=right|5,214||MBA||18. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100031)||1991 FM2|| align=right|14,7|| align=right|3,062|| align=right|0,397|| align=right|21,85|| align=right|5,357||MBA||20. marec 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(100032)||1991 GU6|| align=right|15,1|| align=right|2,585|| align=right|0,037|| align=right|11,06|| align=right|4,155||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100033)||1991 GV10|| align=right|14,3|| align=right|3,184|| align=right|0,155|| align=right|8,43|| align=right|5,681||MBA||9. april 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(100034)||1991 PN1|| align=right|15,7|| align=right|2,356|| align=right|0,261|| align=right|4,41|| align=right|3,617||MBA||2. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100035)||1991 PO8|| align=right|14,9|| align=right|2,763|| align=right|0,284|| align=right|7,33|| align=right|4,593||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(100036)||1991 PM14|| align=right|16,8|| align=right|2,352|| align=right|0,239|| align=right|3,30|| align=right|3,605||MBA||6. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(100037)||1991 RM|| align=right|15,4|| align=right|2,341|| align=right|0,282|| align=right|12,90|| align=right|3,581||MBA||4. september 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(100038)||1991 RD13|| align=right|15,8|| align=right|2,618|| align=right|0,274|| align=right|2,54|| align=right|4,235||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(100039)||1991 RO16|| align=right|15,9|| align=right|2,331|| align=right|0,229|| align=right|3,38|| align=right|3,559||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(100040)||1991 RQ17|| align=right|13,7|| align=right|3,185|| align=right|0,361|| align=right|22,58|| align=right|5,684||MBA||11. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(100041)||1991 RJ28|| align=right|15,8|| align=right|2,751|| align=right|0,052|| align=right|9,16|| align=right|4,563||MBA||8. september 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100042)||1991 SJ2|| align=right|15,8|| align=right|2,417|| align=right|0,221|| align=right|8,28|| align=right|3,758||MBA||16. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(100043)||1991 SE3|| align=right|15,0|| align=right|3,159|| align=right|0,071|| align=right|7,24|| align=right|5,614||MBA||29. september 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100044)||1991 TX|| align=right|14,7|| align=right|2,407|| align=right|0,282|| align=right|24,19|| align=right|3,734||MBA||1. oktober 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(100045)||1991 TK1|| align=right|14,0|| align=right|2,349|| align=right|0,295|| align=right|21,99|| align=right|3,600||MBA||5. oktober 1991||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(100046)||1991 TT6|| align=right|14,7|| align=right|2,521|| align=right|0,095|| align=right|4,16|| align=right|4,002||MBA||2. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(100047)||1991 TU6|| align=right|15,9|| align=right|2,422|| align=right|0,206|| align=right|1,76|| align=right|3,769||MBA||2. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(100048)||1991 TE14|| align=right|13,6|| align=right|3,196|| align=right|0,165|| align=right|28,25|| align=right|5,713||MBA||2. oktober 1991||Observatorij Palomar||C. P. de Saint-Aignan
|-
|(100049)||1991 TD15|| align=right|17,2|| align=right|2,356|| align=right|0,204|| align=right|3,30|| align=right|3,616||MBA||6. oktober 1991||Observatorij Palomar||A. Lowe
|-
|(100050)||1991 TR15|| align=right|16,5|| align=right|2,601|| align=right|0,215|| align=right|1,68|| align=right|4,195||MBA||6. oktober 1991||Observatorij Palomar||A. Lowe
|-
|(100051)||1991 TC16|| align=right|16,5|| align=right|2,189|| align=right|0,040|| align=right|5,84|| align=right|3,237||MBA||6. oktober 1991||Observatorij Palomar||A. Lowe
|-
|(100052)||1991 VP5|| align=right|13,6|| align=right|2,794|| align=right|0,249|| align=right|36,36|| align=right|4,668||MBA||7. november 1991||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(100053)||1992 AR2|| align=right|16,4|| align=right|2,336|| align=right|0,185|| align=right|2,11|| align=right|3,569||MBA||2. januar 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100054)||1992 BG4|| align=right|16,6|| align=right|2,223|| align=right|0,079|| align=right|5,39|| align=right|3,314||MBA||29. januar 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100055)||1992 BK4|| align=right|15,2|| align=right|2,539|| align=right|0,078|| align=right|2,80|| align=right|4,045||MBA||29. januar 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100056)||1992 DZ3|| align=right|15,0|| align=right|2,629|| align=right|0,213|| align=right|10,27|| align=right|4,263||MBA||29. februar 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100057)||1992 DE10|| align=right|15,5|| align=right|2,615|| align=right|0,150|| align=right|12,68|| align=right|4,229||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(100058)||1992 EH|| align=right|17,1|| align=right|1,902|| align=right|0,079|| align=right|23,95|| align=right|2,623||MBA||5. marec 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100059)||1992 EE4|| align=right|15,4|| align=right|2,602|| align=right|0,152|| align=right|7,34|| align=right|4,196||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(100060)||1992 ET4|| align=right|15,6|| align=right|2,657|| align=right|0,191|| align=right|13,42|| align=right|4,331||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(100061)||1992 EL5|| align=right|15,2|| align=right|3,002|| align=right|0,105|| align=right|4,97|| align=right|5,202||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(100062)||1992 EH9|| align=right|16,4|| align=right|2,654|| align=right|0,181|| align=right|6,57|| align=right|4,323||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(100063)||1992 EY13|| align=right|15,0|| align=right|2,589|| align=right|0,088|| align=right|14,38|| align=right|4,165||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(100064)||1992 EL20|| align=right|16,1|| align=right|2,567|| align=right|0,073|| align=right|5,44|| align=right|4,112||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(100065)||1992 ES25|| align=right|15,4|| align=right|2,991|| align=right|0,186|| align=right|1,00|| align=right|5,171||MBA||8. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(100066)||1992 EV25|| align=right|15,8|| align=right|2,643|| align=right|0,194|| align=right|14,57|| align=right|4,295||MBA||8. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(100067)||1992 EY26|| align=right|15,4|| align=right|2,615|| align=right|0,211|| align=right|5,79|| align=right|4,228||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(100068)||1992 EH28|| align=right|14,9|| align=right|2,600|| align=right|0,181|| align=right|4,75|| align=right|4,192||MBA||8. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(100069)||1992 ED29|| align=right|15,9|| align=right|2,613|| align=right|0,118|| align=right|2,35|| align=right|4,224||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(100070)||1992 EX29|| align=right|15,9|| align=right|2,430|| align=right|0,231|| align=right|9,30|| align=right|3,787||MBA||3. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(100071)||1992 ET30|| align=right|15,8|| align=right|2,539|| align=right|0,116|| align=right|4,76|| align=right|4,044||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(100072)||1992 EY30|| align=right|15,3|| align=right|2,592|| align=right|0,063|| align=right|2,71|| align=right|4,172||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(100073)||1992 EV31|| align=right|15,6|| align=right|2,627|| align=right|0,187|| align=right|33,84|| align=right|4,256||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(100074)||1992 OB2|| align=right|15,8|| align=right|2,622|| align=right|0,223|| align=right|3,25|| align=right|4,245||MBA||26. julij 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100075)||1992 PS1|| align=right|14,2|| align=right|2,683|| align=right|0,293|| align=right|6,48|| align=right|4,395||MBA||8. avgust 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(100076)||1992 PT1|| align=right|16,3|| align=right|2,225|| align=right|0,250|| align=right|6,79|| align=right|3,319||MBA||8. avgust 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(100077)||1992 PZ6|| align=right|14,7|| align=right|2,621|| align=right|0,212|| align=right|14,14|| align=right|4,242||MBA||7. avgust 1992||Observatorij Palomar||A. Lowe
|-
|(100078)||1992 RZ2|| align=right|14,9|| align=right|2,632|| align=right|0,212|| align=right|17,44|| align=right|4,270||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100079)||1992 RZ4|| align=right|15,1|| align=right|2,622|| align=right|0,223|| align=right|13,74|| align=right|4,244||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100080)||1992 RY6|| align=right|15,4|| align=right|2,803|| align=right|0,210|| align=right|8,13|| align=right|4,692||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100081)||1992 SU8|| align=right|15,5|| align=right|2,917|| align=right|0,055|| align=right|3,09|| align=right|4,981||MBA||27. september 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100082)||1992 SA10|| align=right|16,3|| align=right|2,858|| align=right|0,018|| align=right|1,28|| align=right|4,830||MBA||27. september 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100083)||1992 SA13|| align=right|15,1|| align=right|2,710|| align=right|0,292|| align=right|8,85|| align=right|4,462||MBA||30. september 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(100084)||1992 SY13|| align=right|15,8|| align=right|2,325|| align=right|0,259|| align=right|10,20|| align=right|3,544||MBA||26. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(100085)||1992 UY4|| align=right|17,8|| align=right|2,640|| align=right|0,625|| align=right|2,81|| align=right|4,288||APL PHA||25. oktober 1992||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(100086)||1992 UG7|| align=right|16,7|| align=right|2,308|| align=right|0,165|| align=right|1,27|| align=right|3,505||MBA||18. oktober 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100087)||1993 BW9|| align=right|14,8|| align=right|3,134|| align=right|0,059|| align=right|4,70|| align=right|5,546||MBA||22. januar 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100088)||1993 DC|| align=right|16,0|| align=right|2,392|| align=right|0,429|| align=right|10,11|| align=right|3,698||MBA||18. februar 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100089)||1993 FW2|| align=right|14,8|| align=right|3,206|| align=right|0,085|| align=right|7,62|| align=right|5,741||MBA||23. marec 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100090)||1993 FX5|| align=right|15,1|| align=right|3,213|| align=right|0,152|| align=right|2,49|| align=right|5,759||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(100091)||1993 FT6|| align=right|16,2|| align=right|2,555|| align=right|0,203|| align=right|7,81|| align=right|4,084||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(100092)||1993 FK8|| align=right|16,6|| align=right|2,574|| align=right|0,154|| align=right|4,23|| align=right|4,128||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(100093)||1993 FL10|| align=right|15,6|| align=right|2,520|| align=right|0,088|| align=right|12,95|| align=right|3,999||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(100094)||1993 FJ13|| align=right|14,2|| align=right|2,972|| align=right|0,115|| align=right|10,75|| align=right|5,124||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(100095)||1993 FN13|| align=right|15,8|| align=right|2,407|| align=right|0,122|| align=right|6,72|| align=right|3,734||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(100096)||1993 FG18|| align=right|16,3|| align=right|2,422|| align=right|0,089|| align=right|6,86|| align=right|3,768||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(100097)||1993 FK19|| align=right|14,9|| align=right|2,746|| align=right|0,044|| align=right|6,92|| align=right|4,550||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(100098)||1993 FZ19|| align=right|14,2|| align=right|3,005|| align=right|0,049|| align=right|10,92|| align=right|5,208||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(100099)||1993 FG21|| align=right|15,0|| align=right|3,000|| align=right|0,031|| align=right|0,92|| align=right|5,194||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(100100)||1993 FB25|| align=right|14,7|| align=right|3,297|| align=right|0,233|| align=right|0,94|| align=right|5,986||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(100101)||1993 FZ28|| align=right|16,5|| align=right|2,555|| align=right|0,195|| align=right|3,86|| align=right|4,084||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(100102)||1993 FU30|| align=right|16,1|| align=right|2,394|| align=right|0,112|| align=right|3,60|| align=right|3,703||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(100103)||1993 FC33|| align=right|16,4|| align=right|2,375|| align=right|0,122|| align=right|3,18|| align=right|3,661||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(100104)||1993 FQ33|| align=right|16,4|| align=right|2,319|| align=right|0,159|| align=right|3,20|| align=right|3,530||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(100105)||1993 FK35|| align=right|15,1|| align=right|2,974|| align=right|0,108|| align=right|4,80|| align=right|5,127||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(100106)||1993 FW35|| align=right|14,8|| align=right|2,965|| align=right|0,052|| align=right|10,97|| align=right|5,105||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(100107)||1993 FH39|| align=right|15,2|| align=right|2,889|| align=right|0,020|| align=right|3,19|| align=right|4,910||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(100108)||1993 FF45|| align=right|16,9|| align=right|2,387|| align=right|0,159|| align=right|2,75|| align=right|3,688||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(100109)||1993 FN46|| align=right|15,3|| align=right|3,174|| align=right|0,085|| align=right|5,42|| align=right|5,653||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(100110)||1993 FV47|| align=right|16,8|| align=right|2,380|| align=right|0,182|| align=right|1,12|| align=right|3,672||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(100111)||1993 FA51|| align=right|15,2|| align=right|3,173|| align=right|0,138|| align=right|13,46|| align=right|5,651||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(100112)||1993 FM57|| align=right|15,9|| align=right|2,545|| align=right|0,221|| align=right|5,34|| align=right|4,058||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(100113)||1993 FW73|| align=right|16,1|| align=right|2,434|| align=right|0,192|| align=right|3,76|| align=right|3,797||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(100114)||1993 FQ82|| align=right|14,3|| align=right|3,399|| align=right|0,064|| align=right|5,96|| align=right|6,265||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(100115)||1993 HA3|| align=right|15,7|| align=right|2,394|| align=right|0,233|| align=right|4,99|| align=right|3,703||MBA||19. april 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100116)||1993 KG1|| align=right|15,8|| align=right|2,515|| align=right|0,176|| align=right|9,19|| align=right|3,987||MBA||21. maj 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100117)||1993 KM1|| align=right|15,6|| align=right|3,115|| align=right|0,065|| align=right|5,21|| align=right|5,497||MBA||25. maj 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100118)||1993 LG1|| align=right|14,3|| align=right|2,409|| align=right|0,183|| align=right|23,71|| align=right|3,738||MBA||13. junij 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(100119)||1993 OB|| align=right|13,6|| align=right|2,410|| align=right|0,299|| align=right|21,43|| align=right|3,742||MBA||16. julij 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(100120)||1993 OW4|| align=right|15,2|| align=right|2,622|| align=right|0,165|| align=right|16,45|| align=right|4,244||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100121)||1993 OP7|| align=right|15,3|| align=right|2,666|| align=right|0,182|| align=right|13,28|| align=right|4,353||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100122)||1993 PE7|| align=right|14,9|| align=right|3,206|| align=right|0,165|| align=right|6,03|| align=right|5,739||MBA||15. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(100123)||1993 QU5|| align=right|15,9|| align=right|2,531|| align=right|0,229|| align=right|8,22|| align=right|4,027||MBA||17. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(100124)||1993 QD7|| align=right|16,5|| align=right|2,186|| align=right|0,195|| align=right|5,49|| align=right|3,232||MBA||20. avgust 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100125)||1993 QG7|| align=right|15,2|| align=right|2,618|| align=right|0,106|| align=right|2,22|| align=right|4,235||MBA||20. avgust 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100126)||1993 QK7|| align=right|15,3|| align=right|2,654|| align=right|0,152|| align=right|13,22|| align=right|4,323||MBA||20. avgust 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100127)||1993 QA8|| align=right|16,5|| align=right|2,480|| align=right|0,187|| align=right|3,59|| align=right|3,904||MBA||20. avgust 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100128)||1993 QK8|| align=right|15,7|| align=right|2,655|| align=right|0,129|| align=right|3,44|| align=right|4,324||MBA||20. avgust 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100129)||1993 RQ1|| align=right|17,4|| align=right|2,351|| align=right|0,147|| align=right|2,31|| align=right|3,605||MBA||15. september 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100130)||1993 RD3|| align=right|15,1|| align=right|2,658|| align=right|0,292|| align=right|15,37|| align=right|4,333||MBA||12. september 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(100131)||1993 RU5|| align=right|16,2|| align=right|2,262|| align=right|0,149|| align=right|1,45|| align=right|3,401||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100132)||1993 RR8|| align=right|15,2|| align=right|2,728|| align=right|0,123|| align=right|4,75|| align=right|4,505||MBA||14. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(100133)||1993 RG14|| align=right|14,2|| align=right|3,946|| align=right|0,209|| align=right|2,57|| align=right|7,836||HLD||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100134)||1993 RT14|| align=right|15,1|| align=right|2,742|| align=right|0,162|| align=right|12,67|| align=right|4,539||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100135)||1993 RR16|| align=right|16,9|| align=right|2,564|| align=right|0,188|| align=right|1,11|| align=right|4,105||MBA||15. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(100136)||1993 SM4|| align=right|15,2|| align=right|2,662|| align=right|0,237|| align=right|5,23|| align=right|4,343||MBA||19. september 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(100137)||1993 SD7|| align=right|14,8|| align=right|3,009|| align=right|0,284|| align=right|9,47|| align=right|5,218||MBA||17. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100138)||1993 SN14|| align=right|15,7|| align=right|2,741|| align=right|0,167|| align=right|3,44|| align=right|4,538||MBA||16. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(100139)||1993 TS|| align=right|15,4|| align=right|2,536|| align=right|0,255|| align=right|9,49|| align=right|4,039||MBA||11. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(100140)||1993 TP2|| align=right|16,5|| align=right|2,291|| align=right|0,258|| align=right|2,61|| align=right|3,468||MBA||9. oktober 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100141)||1993 TH5|| align=right|16,0|| align=right|2,593|| align=right|0,069|| align=right|3,77|| align=right|4,174||MBA||8. oktober 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100142)||1993 TK6|| align=right|16,2|| align=right|2,236|| align=right|0,091|| align=right|5,85|| align=right|3,344||MBA||9. oktober 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100143)||1993 TD11|| align=right|16,1|| align=right|2,586|| align=right|0,183|| align=right|2,13|| align=right|4,159||MBA||15. oktober 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100144)||1993 TM14|| align=right|16,5|| align=right|2,287|| align=right|0,219|| align=right|0,78|| align=right|3,459||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100145)||1993 TW14|| align=right|16,0|| align=right|2,778|| align=right|0,106|| align=right|3,28|| align=right|4,631||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100146)||1993 TQ15|| align=right|15,6|| align=right|2,670|| align=right|0,094|| align=right|10,68|| align=right|4,361||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100147)||1993 TV15|| align=right|16,1|| align=right|2,563|| align=right|0,229|| align=right|4,02|| align=right|4,104||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100148)||1993 TT16|| align=right|15,6|| align=right|2,749|| align=right|0,093|| align=right|5,66|| align=right|4,558||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100149)||1993 TM17|| align=right|15,9|| align=right|2,594|| align=right|0,089|| align=right|3,71|| align=right|4,177||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100150)||1993 TN17|| align=right|16,0|| align=right|2,166|| align=right|0,108|| align=right|3,51|| align=right|3,187||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100151)||1993 TT17|| align=right|16,0|| align=right|2,572|| align=right|0,203|| align=right|2,22|| align=right|4,124||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100152)||1993 TN19|| align=right|15,6|| align=right|2,666|| align=right|0,125|| align=right|6,24|| align=right|4,351||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100153)||1993 TF20|| align=right|16,0|| align=right|2,583|| align=right|0,149|| align=right|1,85|| align=right|4,151||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100154)||1993 TS23|| align=right|16,1|| align=right|2,765|| align=right|0,158|| align=right|12,80|| align=right|4,597||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100155)||1993 TG25|| align=right|16,6|| align=right|2,567|| align=right|0,195|| align=right|4,46|| align=right|4,113||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100156)||1993 TD26|| align=right|16,3|| align=right|2,526|| align=right|0,126|| align=right|14,11|| align=right|4,015||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100157)||1993 TU26|| align=right|16,2|| align=right|2,618|| align=right|0,161|| align=right|3,41|| align=right|4,235||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100158)||1993 TF27|| align=right|16,8|| align=right|2,379|| align=right|0,211|| align=right|3,41|| align=right|3,669||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100159)||1993 TP27|| align=right|15,0|| align=right|2,540|| align=right|0,165|| align=right|3,48|| align=right|4,048||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100160)||1993 TS27|| align=right|15,6|| align=right|2,557|| align=right|0,084|| align=right|14,76|| align=right|4,088||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100161)||1993 TV28|| align=right|15,6|| align=right|2,874|| align=right|0,064|| align=right|3,27|| align=right|4,872||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100162)||1993 TS30|| align=right|14,6|| align=right|2,680|| align=right|0,148|| align=right|12,30|| align=right|4,388||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100163)||1993 TN32|| align=right|16,3|| align=right|2,565|| align=right|0,179|| align=right|7,16|| align=right|4,107||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100164)||1993 TV38|| align=right|15,7|| align=right|2,616|| align=right|0,247|| align=right|9,68|| align=right|4,230||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100165)||1993 TN41|| align=right|15,5|| align=right|2,743|| align=right|0,025|| align=right|5,59|| align=right|4,543||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100166)||1993 UU1|| align=right|16,2|| align=right|2,533|| align=right|0,214|| align=right|2,62|| align=right|4,032||MBA||20. oktober 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100167)||1993 UN2|| align=right|16,1|| align=right|2,568|| align=right|0,180|| align=right|3,45|| align=right|4,114||MBA||21. oktober 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100168)||1993 UN4|| align=right|16,5|| align=right|2,523|| align=right|0,251|| align=right|6,40|| align=right|4,007||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100169)||1993 UW4|| align=right|16,5|| align=right|2,586|| align=right|0,216|| align=right|4,98|| align=right|4,157||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100170)||1993 UE8|| align=right|14,9|| align=right|3,024|| align=right|0,212|| align=right|6,10|| align=right|5,259||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100171)||1993 UJ8|| align=right|16,4|| align=right|2,380|| align=right|0,146|| align=right|7,49|| align=right|3,672||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100172)||1993 WL|| align=right|15,6|| align=right|2,527|| align=right|0,097|| align=right|3,76|| align=right|4,016||MBA||17. november 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100173)||1993 XZ|| align=right|16,3|| align=right|2,389|| align=right|0,205|| align=right|3,20|| align=right|3,691||MBA||11. december 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(100174)||1994 AJ2|| align=right|15,4|| align=right|2,724|| align=right|0,121|| align=right|3,86|| align=right|4,495||MBA||12. januar 1994||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(100175)||1994 AX4|| align=right|14,8|| align=right|3,097|| align=right|0,150|| align=right|2,49|| align=right|5,450||MBA||5. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100176)||1994 AD5|| align=right|15,4|| align=right|2,979|| align=right|0,053|| align=right|1,23|| align=right|5,141||MBA||5. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100177)||1994 AH5|| align=right|15,5|| align=right|2,974|| align=right|0,090|| align=right|2,76|| align=right|5,129||MBA||5. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100178)||1994 AW5|| align=right|16,9|| align=right|2,293|| align=right|0,216|| align=right|0,92|| align=right|3,471||MBA||6. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100179)||1994 AQ6|| align=right|15,2|| align=right|2,609|| align=right|0,103|| align=right|13,59|| align=right|4,214||MBA||7. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100180)||1994 AR9|| align=right|15,9|| align=right|2,990|| align=right|0,049|| align=right|2,19|| align=right|5,171||MBA||8. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100181)||1994 AN10|| align=right|16,3|| align=right|2,183|| align=right|0,213|| align=right|6,93|| align=right|3,225||MBA||8. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100182)||1994 AX10|| align=right|16,5|| align=right|2,355|| align=right|0,156|| align=right|3,47|| align=right|3,614||MBA||8. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100183)||1994 AA11|| align=right|16,5|| align=right|2,684|| align=right|0,112|| align=right|3,43|| align=right|4,397||MBA||8. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100184)||1994 AE12|| align=right|15,5|| align=right|2,724|| align=right|0,059|| align=right|3,23|| align=right|4,494||MBA||11. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100185)||1994 AC13|| align=right|17,4|| align=right|2,358|| align=right|0,166|| align=right|2,55|| align=right|3,621||MBA||11. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100186)||1994 BL2|| align=right|16,0|| align=right|2,391|| align=right|0,195|| align=right|1,77|| align=right|3,697||MBA||19. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100187)||1994 BT4|| align=right|17,6|| align=right|2,332|| align=right|0,133|| align=right|2,84|| align=right|3,560||MBA||29. januar 1994||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(100188)||1994 CM1|| align=right|15,2|| align=right|2,960|| align=right|0,158|| align=right|3,11|| align=right|5,091||MBA||9. februar 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(100189)||1994 CK3|| align=right|15,3|| align=right|2,666|| align=right|0,114|| align=right|6,07|| align=right|4,352||MBA||10. februar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100190)||1994 CE4|| align=right|15,6|| align=right|2,658|| align=right|0,155|| align=right|3,89|| align=right|4,332||MBA||10. februar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100191)||1994 CX5|| align=right|17,0|| align=right|2,362|| align=right|0,180|| align=right|1,63|| align=right|3,629||MBA||11. februar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100192)||1994 CZ5|| align=right|15,1|| align=right|2,320|| align=right|0,261|| align=right|23,70|| align=right|3,533||MBA||12. februar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100193)||1994 CC7|| align=right|16,6|| align=right|2,355|| align=right|0,053|| align=right|1,01|| align=right|3,614||MBA||15. februar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100194)||1994 CK11|| align=right|14,5|| align=right|3,155|| align=right|0,318|| align=right|11,42|| align=right|5,603||MBA||7. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100195)||1994 CR12|| align=right|14,8|| align=right|3,107|| align=right|0,259|| align=right|18,63|| align=right|5,475||MBA||7. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100196)||1994 CL16|| align=right|14,6|| align=right|3,002|| align=right|0,234|| align=right|3,17|| align=right|5,200||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100197)||1994 CQ17|| align=right|16,1|| align=right|2,366|| align=right|0,142|| align=right|7,89|| align=right|3,639||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100198)||1994 EA1|| align=right|14,6|| align=right|3,155|| align=right|0,237|| align=right|15,86|| align=right|5,603||MBA||9. marec 1994||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(100199)||1994 EF4|| align=right|14,1|| align=right|3,112|| align=right|0,108|| align=right|9,74|| align=right|5,489||MBA||4. marec 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100200)||1994 EL4|| align=right|16,2|| align=right|2,385|| align=right|0,178|| align=right|2,64|| align=right|3,683||MBA||5. marec 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100201)||1994 FD|| align=right|17,0|| align=right|1,949|| align=right|0,065|| align=right|20,23|| align=right|2,720||MBA||19. marec 1994||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(100202)||1994 GB|| align=right|16,4|| align=right|1,963|| align=right|0,101|| align=right|22,82|| align=right|2,750||MBA||2. april 1994||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(100203)||1994 GF3|| align=right|16,7|| align=right|2,403|| align=right|0,199|| align=right|2,12|| align=right|3,723||MBA||6. april 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100204)||1994 GT3|| align=right|14,7|| align=right|3,173|| align=right|0,130|| align=right|4,66|| align=right|5,652||MBA||6. april 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100205)||1994 GB7|| align=right|16,1|| align=right|2,385|| align=right|0,138|| align=right|2,85|| align=right|3,683||MBA||11. april 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100206)||1994 HW|| align=right|15,2|| align=right|3,126|| align=right|0,063|| align=right|10,94|| align=right|5,526||MBA||16. april 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100207)||1994 HB1|| align=right|16,4|| align=right|2,371|| align=right|0,126|| align=right|4,17|| align=right|3,651||MBA||19. april 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100208)||1994 JD2|| align=right|15,8|| align=right|3,075|| align=right|0,094|| align=right|3,62|| align=right|5,392||MBA||1. maj 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100209)||1994 JG5|| align=right|16,5|| align=right|2,401|| align=right|0,130|| align=right|2,17|| align=right|3,720||MBA||4. maj 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100210)||1994 LD1|| align=right|15,0|| align=right|3,007|| align=right|0,406|| align=right|16,10|| align=right|5,214||MBA||15. junij 1994||Observatorij Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|(100211)||1994 PF1|| align=right|15,4|| align=right|1,964|| align=right|0,069|| align=right|24,72|| align=right|2,753||MBA||7. avgust 1994||Observatorij Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|(100212)||1994 PV3|| align=right|15,0|| align=right|3,125|| align=right|0,219|| align=right|14,37|| align=right|5,525||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100213)||1994 PD4|| align=right|15,3|| align=right|3,116|| align=right|0,198|| align=right|0,09|| align=right|5,499||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100214)||1994 PJ4|| align=right|16,7|| align=right|2,379|| align=right|0,126|| align=right|1,30|| align=right|3,668||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100215)||1994 PV5|| align=right|14,8|| align=right|3,055|| align=right|0,112|| align=right|1,28|| align=right|5,339||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100216)||1994 PQ6|| align=right|17,4|| align=right|2,360|| align=right|0,218|| align=right|0,50|| align=right|3,624||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100217)||1994 PL7|| align=right|14,9|| align=right|3,157|| align=right|0,192|| align=right|6,97|| align=right|5,609||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100218)||1994 PV7|| align=right|16,8|| align=right|2,572|| align=right|0,157|| align=right|0,81|| align=right|4,124||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100219)||1994 PG8|| align=right|17,6|| align=right|2,381|| align=right|0,245|| align=right|3,08|| align=right|3,672||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100220)||1994 PT10|| align=right|14,4|| align=right|3,052|| align=right|0,050|| align=right|8,72|| align=right|5,330||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100221)||1994 PP12|| align=right|15,5|| align=right|2,519|| align=right|0,045|| align=right|1,99|| align=right|3,997||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100222)||1994 PU12|| align=right|16,2|| align=right|2,568|| align=right|0,180|| align=right|3,10|| align=right|4,115||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100223)||1994 PZ12|| align=right|15,2|| align=right|3,158|| align=right|0,159|| align=right|13,51|| align=right|5,611||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100224)||1994 PO13|| align=right|15,8|| align=right|2,523|| align=right|0,166|| align=right|2,27|| align=right|4,008||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100225)||1994 PS13|| align=right|14,4|| align=right|3,053|| align=right|0,083|| align=right|7,92|| align=right|5,333||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100226)||1994 PJ16|| align=right|15,6|| align=right|2,761|| align=right|0,203|| align=right|2,86|| align=right|4,588||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100227)||1994 PR16|| align=right|15,7|| align=right|2,593|| align=right|0,062|| align=right|1,98|| align=right|4,176||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100228)||1994 PH17|| align=right|16,4|| align=right|2,378|| align=right|0,225|| align=right|1,89|| align=right|3,667||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100229)||1994 PB18|| align=right|13,5|| align=right|3,938|| align=right|0,241|| align=right|4,76|| align=right|7,814||HLD||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100230)||1994 PN18|| align=right|15,3|| align=right|3,092|| align=right|0,203|| align=right|1,16|| align=right|5,436||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100231)||1994 PB20|| align=right|14,4|| align=right|3,933|| align=right|0,301|| align=right|2,80|| align=right|7,798||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100232)||1994 PU23|| align=right|15,8|| align=right|2,560|| align=right|0,108|| align=right|2,04|| align=right|4,095||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100233)||1994 PL24|| align=right|14,0|| align=right|3,124|| align=right|0,114|| align=right|27,03|| align=right|5,520||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100234)||1994 PS24|| align=right|14,8|| align=right|3,109|| align=right|0,158|| align=right|2,13|| align=right|5,482||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100235)||1994 PX24|| align=right|16,4|| align=right|2,589|| align=right|0,184|| align=right|1,98|| align=right|4,165||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100236)||1994 PS27|| align=right|16,6|| align=right|2,390|| align=right|0,123|| align=right|2,32|| align=right|3,694||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100237)||1994 PG31|| align=right|15,6|| align=right|2,583|| align=right|0,235|| align=right|3,94|| align=right|4,150||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100238)||1994 PY31|| align=right|15,9|| align=right|2,369|| align=right|0,162|| align=right|4,84|| align=right|3,646||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100239)||1994 PE32|| align=right|14,7|| align=right|3,164|| align=right|0,146|| align=right|3,97|| align=right|5,626||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100240)||1994 PV33|| align=right|14,8|| align=right|3,128|| align=right|0,195|| align=right|4,54|| align=right|5,533||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100241)||1994 PK35|| align=right|16,0|| align=right|2,449|| align=right|0,183|| align=right|1,97|| align=right|3,832||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100242)||1994 PS35|| align=right|16,5|| align=right|2,386|| align=right|0,230|| align=right|1,49|| align=right|3,686||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100243)||1994 PO37|| align=right|16,5|| align=right|2,334|| align=right|0,245|| align=right|1,86|| align=right|3,566||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100244)||1994 QB|| align=right|14,7|| align=right|3,152|| align=right|0,283|| align=right|24,56|| align=right|5,596||MBA||16. avgust 1994||Observatorij Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|(100245)||1994 RT2|| align=right|16,2|| align=right|2,441|| align=right|0,189|| align=right|4,78|| align=right|3,812||MBA||2. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100246)||1994 RD3|| align=right|15,8|| align=right|2,389|| align=right|0,127|| align=right|6,27|| align=right|3,693||MBA||2. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100247)||1994 RA7|| align=right|16,8|| align=right|2,352|| align=right|0,033|| align=right|1,81|| align=right|3,607||MBA||12. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100248)||1994 RB13|| align=right|16,3|| align=right|2,526|| align=right|0,111|| align=right|3,57|| align=right|4,015||MBA||3. september 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100249)||1994 RW13|| align=right|15,5|| align=right|3,156|| align=right|0,189|| align=right|11,19|| align=right|5,605||MBA||12. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100250)||1994 RN15|| align=right|16,1|| align=right|2,348|| align=right|0,205|| align=right|5,08|| align=right|3,597||MBA||3. september 1994||La Silla||E. W. Elst
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov